Plaats in Indonesië
 Suka Ramai (Air Putih), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Ramai (Binjai Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Binjai in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Ramai (Muara Batang Gadis), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Ramai (Panyabungan Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Suka Ramai (Sei Balai), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra

Zie ook 
 Sukaramai (doorverwijspagina)